Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Nicolas Devilder 7-61, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Eduardo Schwank (secondo turno)
 Florent Serra (primo turno)

 Luis Horna (Campione)
 Nicolas Devilder (finale)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Brian Dabul (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2008